В Соединённых Штатах насчитывается 4 округа с названием Сент-Клэр ():

 округ Сент-Клэр — штат Алабама
 округ Сент-Клэр — штат Иллинойс
 округ Сент-Клэр — штат Миссури
 округ Сент-Клэр — штат Мичиган